Изабель де Фюнес (; род. 27 июля 1944 года) — французская , ,  и модель.

Племянница известного актёра Луи де Фюнеса (дочь его сестры Марии и режиссёра Франсуа Жира).
Была замужем за французским актёром Мишелем Дюшоссуа с 1970 по 1971 год.

На счету Изабель 10 актёрских работ в кино и на телевидении, пять музыкальных альбомов.
После 1978 года в кино не снималась.

Примечания

Ссылки 
 
 Site officiel

 Семья Луи де Фюнеса